Westwell (Kent), een plaats in het Engelse graafschap Westwell
 Westwell (Oxfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Oxfordshire